Василий Толстов:
 Толстов, Василий Григорьевич (1857—1935) — генерал-майор русской армии, историк казачьих полков.
 Толстов, Василий Никанорович (1923—1984) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.